

Sigle 
 Dance World Attack  – casa discografica italiana

Codici 
 DWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dwangwa (Malawi)
 dwa – codice ISO 639-3 della lingua diri